Niemcy:
 Heddesheim – dzielnica gminy Guldental w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Heddesheim – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar